Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2014 проводился с 7 по 9 марта 2014 в городе Абердин.

В чемпионате принимало участие 12 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная сборная Шотландии выступать на чемпионате Европы 2014, который состоялся в сентябре 2014 в городе Торнбю (Дания).

Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда скипа Кайла Смита, победившая в финале команду скипа Ким Брюстер. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды скипов Дэвида Эдвардса и David Mundell.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
Группа A

Группа B

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места.

Тай-брейк 
8 марта, 21:00

Плей-офф 

Полуфиналы. 9 марта, 10:00

Финал. 9 марта, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2014

Спорт в Шотландии в 2014 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд
Март 2014 года
Спортивные соревнования в Абердине